Лома Санта Круз има више значења:

 Лома Санта Круз (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Санта Круз (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику